Col de l'Épine (Haute-Savoie), col routier entre Marlens et Serraval, département de la Haute-Savoie ;
 Col de l'Épine (Savoie), col routier, situé sur la commune de La Motte-Servolex, département de la Savoie.